Enragéti (fr. Les Enragés, doslovně zběsilí) byli radikální politická skupina Velké francouzské revoluce, která stála v opozici jakobínů. Založena byla Jacquesem Rouxem, Théophilem Leclercem, Jeanem Varletem a dalšími, kteří věřili, že osobní svoboda stojí vysoko nad právy zajišťovanými ústavou. Roux osobně prohlásil: "Svoboda je jen prázdnou skořápkou, když někomu dovolí odsoudit jiného k hladovění, aniž by tomu zabránila."

Charakteristika 
Požadavky zběsilých byly následující:
 kontrola cen obilí (částečně splněno Robespierrovým Výborem pro veřejné blaho)
 asignáty se měly stát jediným legálním platidlem
 potlačení kontrarevolučních aktivit
 progresivní daň z příjmu

Enragéti byli hojně podporováni sansculoty, k nimž většina zběsilých patřila. Mocný Robespierre s nimi, coby levicí v Hoře vedl nelítostnou politickou válku, kterou nakonec prohráli. Nemohli však soupeřit s jeho Výborem. Enragéti se však znovu objevili jako hébertisté. Jejich ideály a nápady převzal a rozvinul Gracchus Babeuf a jeho společníci.

Byli také považováni za největší radikály Francouzské revoluce. Vypovídá o tom čin, jehož se dopustili na osobách podezřelých z kontrarevoluce. Celou skupinku umístili na člun, který pak vyslali na moře a potopili.

Odkazy

Související články 
 Jakobínský teror

Politická uskupení za Velké francouzské revoluce